Pyronia lineigera är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1957. Pyronia lineigera ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
lineigera